Баташов — славянская фамилия; имеет женскую форму Баташова.
 Баташов, Виктор Борисович (род. 1937) — советский, российский тромбонист.
 Баташов, Константин Константинович (род. 1938) — советский и российский композитор, педагог. 
 Баташов, Павел Васильевич (1886—1971) — российский революционер, советский государственный и партийный деятель. 
 См. также 
 Баташёв